La arquitectura de Mérida se refiere al conjunto de estilos arquitectónicos y constructivos que, a lo largo de la historia de Mérida han ido apareciendo en la ciudad.

El centro histórico alberga la mayoría de las construcciones de estilo colonial español, como la Casa de los gobernadores (construida en 1873, siendo sede de la gobernación), así como estilos más modernos y mezclas eclécticas, destacándose entre ellas la Catedral metropolitana de Mérida (construida entre 1803 y 1960), el Rectorado de la Universidad de los Andes (diseñado por Manuel Mujica Millán, que incluye el Teatro César Rengifo y la Facultad de odontología) y el Palacio arzobispal, finalizado en 1951 y de estilo neorrenacentista.

Después de la segunda mitad del siglo XX se construyeron edificios de corte brutalista, entre los que destaca el Teatro Tulio Febres Cordero y de corte modernista como es el caso de la Facultad de arquitectura de la Universidad de los Andes.

Véase también 

 Historia de Mérida

Arquitectura de Venezuela por localidad
Arquitectura